Чемпионат России по футболу 2014/2015 годов — 23-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 3-й подряд сезон чемпионата России, организованный по системе «осень—весна».

Чемпионский титул в турнире защищал московский ЦСКА, заняв в итоге второе место; за 2 тура до окончания турнира чемпионом стал петербургский «Зенит» . Третье место занял «Краснодар». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 6-й подобный случай, и 4-й для ЦСКА (кроме ЦСКА до этого единственным призёром сезона в Москве становился только «Спартак» (2 раза)).

Чемпионат начался 1 августа 2014 года матчем «Рубин» — «Спартак», а закончился 30 мая 2015 года.

Ход турнира 
Впервые в Премьер-лигу по итогам прошлого сезона вышли четыре команды. «Уфа» и тульский «Арсенал» — дебютанты, «Мордовия» вернулась после годичного перерыва, московское «Торпедо» — после вылета в 2006 году.

В заявках команд оказалось сразу три 40-летних футболиста: вратари Александр Филимонов (род. 15.10.1973, «Арсенал»), Роман Березовский (род. 05.08.1974, «Динамо») и полузащитник Руслан Аджинджал (род. 22.06.1974, «Краснодар»).

На старте чемпионата команды установили рекорд первых туров, забив 34 мяча (4,25 за игру).

В 3 туре ЦСКА установил рекорд чемпионата России по количеству побед подряд — 13, побив своё же достижение 1998 года.
В 8 туре «Зенит» установил новый рекорд в Российской премьер-лиге — 8 побед подряд на старте чемпионата, побив прежнее достижение казанского «Рубина».

Регламент 
Чемпионат России по футболу 2014/2015 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице Чемпионата 2014/2015, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из ПЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2014/2015, занявшими соответственно четвёртое и третье места.

Победителем переходных матчей признаётся команда, которая забьёт большее количество голов в двух матчах, а при равенстве забитых голов — команда, забившая большее количество голов на чужом поле. В случае, если команды забьют равное количество голов на своём и чужом поле, то после второго матча назначаются два дополнительных тайма по 15 минут каждый без перерыва. Если в течение дополнительного времени обе команды забьют равное количество голов, то победителем будет команда, играющая в этом матче в гостях. Если в течение дополнительного времени голы не будут забиты, то победитель будет определён с помощью ударов с 11-метровой отметки в соответствии с Правилами игры.

Команды, занявшие первое и второе места в Первенстве ФНЛ 2014/2015, а также победители переходных матчей получают право выступать в сезоне 2015/2016 в Чемпионате России. Команды, проигравшие по итогам переходных матчей сезона 2014/2015, выступают в Первенстве ФНЛ 2015/2016.

Клубы-участники 

 Изменения
По итогам прошлого сезона в Футбольную национальную лигу выбыли следующие клубы:
 «Томь», занявшая 13 место и проигравшая «Уфе» в стыковых матчах. Вернулась в ФНЛ сезон спустя;
 «Крылья Советов», занявшие 14 место и проигравшие «Торпедо» в стыковых матчах. Впервые в своей истории покидают Премьер-лигу.
 «Волга», занявшая 15 место. В Премьер-лиге провела 3 сезона подряд;
 «Анжи» занявшая 16 место. В Премьер-лиге выступала 4 года подряд.
По итогам Первенства ФНЛ 2013/14 в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Мордовия», занявшая 1 место и вернувшаяся в элиту сезон спустя;
 «Арсенал», который занял 2 место, впервые в своей истории выступит в Премьер-лиге.
 «Торпедо», ставшее бронзовым призёром и выигравшее в стыковых матчах у «Крыльев Советов», возвращается в Премьер-лигу впервые за 8 лет.
 «Уфа», которая заняла 4 место, выиграла в стыковых матчах у «Томи», впервые в своей истории выступит в Премьер-лиге.

 Места проведения соревнований
В этом чемпионате России пять клубов представляли Москву, а два — Краснодар. Одним клубом были представлены города Грозный, Екатеринбург, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саранск, Тула и Уфа.

Официальные лица 

 Тренерские изменения

* Примечание. Билялетдинов де-факто являлся главным тренером и до официального утверждения, числился старшим тренером из-за отсутствие необходимой лицензии.

Составы команд

Турнирная таблица 

Источник: rfpl.org/tournament-table
i Локомотив участвовал в розыгрыше Лиги Европы 2015/2016 в качестве обладателя Кубка России 2014/2015.

Выписка из регламента:
Пункт 17.3. В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
 − по наибольшему числу побед во всех Матчах;
 − по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
 − по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех Матчах;
 − по наибольшему числу забитых мячей во всех Матчах;
 − по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех Матчах.
Пункт 17.4. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются в дополнительном Матче (турнире) между этими командами.

 Результаты матчей

 •  • 
Источник: rus.rfpl.org/results

Потуровая таблица 

Примечание: В связи с тем, что матч 10-тура «Амкар»—"Динамо" был перенесён с 18 октября 2014 года на 30 апреля 2015 года, с 10 по 25 туры эти команды имели на одну игру меньше.

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ 
Матчи между командами РФПЛ и ФНЛ за право выступать в сезоне 2015/16 в элитном дивизионе прошли 3 и 7 июня. В них приняли участие пары из футбольных клубов:«Тосно» (Тосно) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)«Томь» (Томск) — «Урал» (Екатеринбург).

 Первые матчи

 Ответные матчи

 Итоги

|}

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Примечания:
 3 футболиста забили по 8 голов.
 8 футболистов забили по 7 голов.
 3 футболиста забили по 6 голов.
 7 футболистов забили по 5 голов.
 24 футболиста забили по 4 гола.
 27 футболистов забили по 3 гола.
 40 футболистов забили по 2 гола.
 62 футболиста забили по 1 голу.
Источник: championat.com

Лучшие ассистенты 

Примечания:
 10 футболистов отдали по 4 голевых передачи.
 22 футболиста отдали по 3 голевых передачи.
 26 футболистов отдали по 2 голевые передачи.
 76 футболистов отдали по 1 голевой передаче.
Источник: championat.com

Хет-трики

Статистика вратарей 

Примечания:
 Среднее количество пропущенных мячей за игру указано только для голкиперов, сыгравших не менее четырёх матчей.
Источник: championat.com

Статистика стадионов

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Артём Дзюба («Спартак») в ворота «Рубина» (1 августа 2014)
 Первый гол с пенальти: Эдгар Манучарян («Урал») в ворота «Мордовии» на 6 минуте (2 августа 2014)
 Самый быстрый гол в сезоне: Пабло Эсекьель Фонтанельо («Урал») в ворота «Торпедо» на 1:33 (23 мая 2015)
 Первый автогол: Дмитрий Айдов («Торпедо») (2 августа 2014)
 Самая крупная победа хозяев (+7):
 09/08/2014 «Зенит» — «Торпедо» — 8:1
 Самая крупная победа гостей (+5):
 20/09/2014 «Ростов» — «Зенит» — 0:5
 Самое большое количество забитых мячей в одном матче (10):
 03/08/2014 «Динамо» — «Ростов» — 7:3
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (8):
 09/08/2014 «Зенит» — «Торпедо» — 8:1
 Наибольшее количество победных матчей подряд (8):
 «Зенит» 8 побед
 Наибольшая посещаемость матча:
 40455 зрителей на матче «Спартак» — ЦСКА (17/05/2014)
 Самый результативный стартовый тур в истории российских первенств — 34 гола в 8 играх

Ежемесячные награды

Техническое оснащение команд

Телевизионные права 
Основной партнер РФПЛ в телепоказе матчей чемпионата — компания «Лига-ТВ», которая транслировала все матчи на канале «Наш Футбол», созданном на материально-технической базе «НТВ-Плюс».

Центральный матч тура транслировался на эфирном канале НТВ. Некоторые матчи (в том числе 1-2 в туре в прямом эфире), а также основную аналитическую передачу канала «90 минут Плюс» (в записи) показывал канал «Спорт плюс». Некоторые топовые матчи показывали «Первый канал» и канал «Россия-2».

Телевизионными правами на трансляцию матчей РФПЛ за рубежом владеет компания IMG Media. По оценке «Спорт-Экспресс», сумма контракта РФПЛ c IMG Media составляет 15 миллионов долларов за трехлетний срок соглашения.

Турнирное положение молодёжных команд

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Российской футбольной Премьер-лиги
 НАШ ФУТБОЛ — официальный телеканал Российской футбольной Премьер-лиги
 Премьер-лига на сайте издания Спорт-Экспресс.
 Премьер-лига на сайте издания Советский спорт.
 Премьер-лига на портале Чемпионат.com.
 Премьер-лига на портале sportbox.ru.
 Премьер-лига на сайте sports.ru.

Россия
2014
Чемпионат России по футболу 2014/2015